Burson ist der Familienname folgender Personen:
 Colette Burson (* 1970), US-amerikanische Drehbuchautorin und Regisseurin
 Greg Burson (1949–2008), US-amerikanischer Synchronsprecher
 Harold Burson (1921–2020), US-amerikanischer Unternehmensgründer und PR-Spezialist, Gründer von Burson-Marsteller
 Nancy Burson (* 1948), US-amerikanische Fotografin und Künstlerin
 Polly Burson (1919–2006), US-amerikanische Stuntfrau und Schauspielerin

Ort:
 Burson (Kalifornien), unincorporated community im Calaveras County, Kalifornien 

Unternehmen:
 Burson Cohn & Wolfe (BCW), Public-Relations-Agentur